V ruské pravoslavné tradici jsou chrámy na krvi () takové kostely, které připomínají místa zavraždění členů panovnické rodiny. Existují celkem tři takové chrámy:

 Chrám svatého Dmitrije na krvi v Ugliči (ze 17. století) – připomíná zavraždění careviče Dimitrije v roce 1591
 Chrám Spasitele na krvi v Petrohradě (z 19. století) – připomíná zavraždění cara Alexandra II.
 Chrám Všech svatých na krvi v Jekatěrinburgu (z 21. století) – připomíná zavraždění cara Mikuláše II. a jeho rodiny.

Pravoslaví